Slesvig har flere betydninger:
 Slesvig by – en tysk by i Sydslesvig
 Hertugdømmet Slesvig eller Hertugdømmet Sønderjylland – et dansk rigslen mellem Kongeåen og Ejderen
 Schleswig-Holstein eller Slesvig-Holsten – en tysk delstat
 Slesvig (område) – geografisk område, der i dag er delt i Sydslesvig (tysk) og Nordslesvig eller Sønderjylland (dansk)
 Slesvig (kongeskib) – kongeskib brugt at den danske konge.
 Slesvig (Føllenslev Sogn) – en bebyggelse i Føllenslev Sogn, Kalundborg Kommune
 Slesvig (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse i Falslev Sogn og Mariager Sogn – Mariagerfjord Kommune